Genesee kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Genesee (Colorado)
Genesee (Idaho)